Det här är en komplett lista över HV71:s säsonger. Denna lista visar dokument över rekord och slutspelsresultat över alla säsonger HV71 har spelat ishockey (främst i Elitserien).

¹ 

Noter: Ma = Spelade matcher, V = Vinster, F = Förluster, O = Oavgjorda, Pts = Poäng, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, UTV = Utvisningsminuter

¹ 
² 
³